Меда́ль «За освобожде́ние Мариу́поля — государственная награда самопровозглашённой Донецкой Народной Республики (с 4 октября 2022 года — награда субъекта Российской Федерации). Учреждена указом главы Донецкой Народной Республики от 26 апреля 2022 года № 155 «Об учреждении государственной награды». Приурочена к окончанию боёв за Мариуполь в ходе вторжения России на Украину, которые по версии ДНР и России завершились 21 апреля 2022 года.

Свой захват частей Украины Россия отмечает в символах - меняет дорожные указатели с украинского на русский, а также учреждает медали. Так, в начале мая 2022 года, в то время пока еще шли бои за завод Азовсталь в Мариуполе, лидер так называемой ДНР и чиновник российской партии Единая Россия провели награждения медалью «За освобождение Мариуполя».

Положение о медали 
Медалью «За освобождение Мариуполя» награждались непосредственные участники боёв за город Мариуполь в период с 25 февраля по 21 апреля 2022 года, а также организаторы и руководители боевых операций из числа:
 военнослужащих Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики (в том числе лиц, призванных на военную службу по мобилизации);
 военнослужащих Министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики;
 военнослужащих внутренних войск Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики;
 работников органов прокуратуры Донецкой Народной Республики, сотрудников органов внутренних дел, государственных гражданских служащих и работников системы Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики, включенных в состав боевых подразделений специальных формирований, создаваемых на военное время в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики в сфере обороны;
 военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, специальных формирований, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

Медалью также награждались сотрудники Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — за проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, отвагу и самоотверженность при выполнении задач по разминированию территории и объектов города Мариуполя от боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ в период с 25 февраля 2022 года и до окончания соответствующих работ.

Медаль носится на левой стороне груди и при наличии других медалей Донецкой Народной Республики располагается после медали «За освобождение Дебальцево».

Сведения о награждении Медалью вносились в личные дела, а также в трудовые книжки награждённых лиц.

Награждение Медалью производилось в том числе посмертно.

В настоящее время награждение Медалью не производится.

Описание медали 

Медаль «За освобождение Мариуполя» изготавливается из металла серебристого цвета и имеет форму круга диаметром 32 мм.

На лицевой стороне Медали вверху по окружности расположена надпись: «ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ», в центре — «МАРИУПОЛЯ». Внизу размещены изображения красной пятиконечной звезды с расходящимися от нё лучами, якоря и двух лавровых ветвей.

На оборотной стороне Медали в две строки указана дата освобождения города Мариуполя — «21 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА», под ней-порядковый номер Медали.

Обе стороны Медали окаймлены бортиком.

Все надписи и изображения выпуклые.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шёлковой муаровой лентой шириной 24 мм с изображением чередующихся трёх полос синего цвета и двух полос белого цвета.

Примечания

См. также 
 Награждённые медалью «За освобождение Мариуполя»

За освобождение Мариуполя
За освобождение Мариуполя
История Мариуполя
Вторжение России на Украину (с 2022)